Cal O'Reilly (né le  à Toronto dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 

En 2003, il fait son entrée dans la ligue de l'Ontario avec les Spitfires de Windsor.

En 2005, il est repêché par les Predators de Nashville en ,  au total. Il fait le saut dans la LAH avec les Admirals de Milwaukee dès l'année suivante.

En 2009, il joue son premier match dans la LNH dans l'uniforme des Predators de Nashville.

Le , il signe un contrat de 2 saisons pour 1,4 million par année avec les Sabres de Buffalo.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Lincolns de St. Mary's ||OJHL-B ||46 ||11 ||19 ||30 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004|| Spitfires de Windsor|| LHO|| 61|| 3|| 18|| 21|| 2|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2004-2005|| Spitfires de Windsor || LHO|| 68|| 24|| 50|| 74|| 16|| 11|| 4|| 5|| 9|| 4
|-
| 2005-2006|| Spitfires de Windsor || LHO|| 68|| 18|| 81|| 99|| 8|| 7|| 3|| 8|| 11|| 0
|-
| 2005-2006|| Admirals de Milwaukee|| LAH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 10|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2006-2007|| Admirals de Milwaukee || LAH || 78|| 18|| 47|| 65|| 20|| 4|| 1|| 2|| 3||0 
|-
| 2007-2008|| Admirals de Milwaukee || LAH || 80|| 16|| 63|| 79|| 22||6 || 1|| 2|| 3||0 
|-
| 2008-2009|| Admirals de Milwaukee || LAH || 67|| 13|| 56|| 69|| 20|| 11|| 2|| 6|| 8|| 0
|-
| 2008-2009|| Predators de Nashville|| LNH|| 11|| 3|| 2|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||35 ||9 ||31 ||40 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010|| Predators de Nashville|| LNH|| 31|| 2|| 9|| 11|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Predators de Nashville|| LNH|| 38 || 6 || 12 || 18 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Predators de Nashville|| LNH||  5 || 0 || 1 || 1 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Coyotes de Phoenix || LNH || 22 || 2 || 3 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Pirates de Portland || LAH|| 5 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 21|| 0|| 10|| 10|| 8|| 12|| 5|| 4|| 9|| 0
|-
|2012-2013|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL || 32|| 3|| 16|| 19|| 30|| 7|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|2013-2014|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 14|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Ioujny Oural Orsk || VHL || 3|| 1|| 3|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Comets d'Utica || LAH || 52 || 7 || 38 || 45 || 6 || - || - || - || - || - 
|-
|2014-2015 || Comets d'Utica || LAH || 76|| 10|| 51|| 61|| 10|| 23|| 2|| 17|| 19|| 4
|-
| 2015-2016 || Americans de Rochester || LAH || 47 || 6 || 23 || 29 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sabres de Buffalo || LNH || 20 || 3 || 4 || 7 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Americans de Rochester || LAH || 47 || 9 || 33 || 42 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Sabres de Buffalo || LNH || 11 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Marlies de Toronto || LAH || 15 || 0 || 8 || 8 || 4 || 11 || 1 || 6 || 7 || 0
|-
| 2017-2018 || Wild de l'Iowa || LAH ||75 ||15 ||49 ||64 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || Wild du Minnesota || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Wild de l'Iowa || LAH ||67 || 16 || 51 || 67 || 14 || 11 || 3  ||	6 ||9 || 6
|-
| 2019-2020 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||52 || 6 || 23 || 29 || 8 ||  - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||32 || 4 || 19 || 23 || 12||  - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||  || 

| 145 || 16 || 33 || 49 || 14 || - || - || - || - || -

Parenté dans le hockey 
 Frère de Ryan O'Reilly

Notes et références 

Naissance en septembre 1986
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Ioujny Oural Orsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Gagnant du trophée Fred-T.-Hunt